La trappola di Maigret (Maigret tend un piège) – romanzo di Georges Simenon
 Il commissario Maigret (Maigret tend un piège) – film del 1958 diretto da Jean Delannoy, tratto dal romanzo